Blau-Rot-Weiß steht für:
 Flagge der Sorben
 Vereinsfarben von AC Juvenes/Dogana
 Vereinsfarben von CSM Dunărea Galați
 Vereinsfarben von Denver Rangers
 Vereinsfarben von Independiente Medellín
 Vereinsfarben von Kalix UHC
 Vereinsfarben von Kitchener Rangers
 Vereinsfarben von Polis Akademisi ve Koleji
 Vereinsfarben von Polonia Bytom (Eishockey)
 Vereinsfarben von Texas Rangers (Baseball)
 Vereinsfarben von Tornado Luxembourg
 Vereinsfarben von Windsor Spitfires
Siehe auch:
Weiß-blau-rot
 Rot, Weiß & Blau
 Norge i rødt, hvitt og blått